Тениски турнир за мушкарце у појединачној конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2008. у Пекингу (Кина) одржан је на тeренима Олимпијског зеленог тениског центра од 10. до 17. августа. Систем такмичења је био такав да се до финала играло у два добијена сета, а у финалу до три. Играло се без тај-брејка у последњем сету. Учествовало је 64 играча из 33 државе.

Николас Масу је бранио златну медаљу освојену на Олимпијским играма у Атини 2004. али је изгубио од Давида Налбандијана у другом колу. 

Шпанац Рафаел Надал је у финалу савладао Фернанда Гонзалеза из Чилеа резултатом 6:3, 7:6(7:2), 6:3. Захваљујући овом успеху Надал је постао нови број један светског тениса и тако прекинуо низ Роџера Федерера од 237 узастопних недеља на првом месту АТП листе.

Новак Ђоковић је изборио бронзану медаљу за Србију пошто је са 6:3, 7:6(7:4) победио Американца Џејмса Блејка.

Земље учеснице 

  (4)
  (2) 
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2) 

  (1)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1) 
  (4)
  (1)
  (4)
  (2)
  (2)
  (3)
  (4)

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Распоред

Носиоци 

  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Рафаел Надал (победник, златна медаља)
  Новак Ђоковић (полуфинале, бронзана медаља)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Давид Ферер (прво коло)
  Енди Мари (прво коло)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Џејмс Блејк (полуфинале, четврто место)
  Станислас Вавринка (друго коло)

<ol start="9">
  Жил Симон (треће коло)
  Николас Алмагро (прво коло)
  Фернандо Гонзалез (финале, сребрна медаља)
  Михаил Јужни (треће коло)
  Иво Карловић (повукао се због стомачних проблема)
  Никола Кифер (треће коло)
  Радек Штјепанек (прво коло)
  Томаш Бердих (треће коло)

Жреб 
Легенда

 INV = позив трипартитне комисије
 IP = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту АТП 
 Жреб  на сајту ИТФ 

Тенис на Летњим олимпијским играма 2008.